Karavanška predora sta dva:
avtocestni predor
železniški predor